Hajjar ist der Familienname von:

 Hector Hajjar (* 1965), libanesischer Arzt, Sozialaktivist und Politiker
 Sleiman Hajjar (1950–2002), kanadischer Bischof